Любятино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Любятино — деревня в Волоколамском районе Московской области;
 Любятино — село в Иссинском районе Пензенской области;
 Любятино — село в Пензенском районе Пензенской области;
 Любятино — деревня в Максатихинском районе Тверской области.